Corrihuela puede referirse a:
El nombre común de la planta Convolvulus althaeoides.
El nombre común de la planta Convolvulus arvensis.
El nombre común de la planta Cymbalaria muralis.
El nombre común de la planta Polygonum aviculare.